Die ADAC-Procar-Saison 2012 umfasste 8 Rennen, die in Deutschland, Österreich und den Niederlanden ausgetragen wurden. In der Division 1 wurde Jens-Guido Weimann erstmals Meister. Guido Thierfelder sicherte sich in der Division 2 seinen fünften Meistertitel vorzeitig.

Teilnehmerliste

Rennkalender

Rennergebnisse und Punktetabelle 

Die Wagen der Divisionen 1 und 2 wurden getrennt voneinander gewertet. Die ersten 8 Fahrzeuge waren punkteberechtigt nach folgendem System: 10-8-6-5-4-3-2-1. Es gab keine Zusatzpunkte für die Pole-Position oder die Schnellste Runde.

Teamwertung 

Motorsportsaison 2012